Boxningen vid olympiska sommarspelen 1932 i Los Angeles innehöll 8 olika viktklasser och var endast öppen för herrar. Argentina tog flest medaljer, och tvåa i medaljligan kom USA.

Medaljtabell

Medaljfördelning

Externa länkar